Ngetos kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ngetos, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngetos, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar